Хавьер Манхарин Переда (; родился 31 декабря 1969 года в городе Хихон, Испания) — испанский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за клубы «Спортинг», «Депортиво Ла-Корунья» и сборную Испании. Олимпийский чемпион 1992 года. Участник чемпионата Европы 1996 года.

Клубная карьера 
Манхарин - воспитанник клуба «Спортинг» из своего родного города. В 1989 году он дебютировал в Ла Лиге. Хавьер провёл в Хихоне четыре сезона и сыграл более 100 матчей. В 1993 году он перешёл в «Депортиво Ла-Корунья». Этот период стал самым ярким в карьере Манхарина. Он стал одним из ключевых футболистов команды и помог её дважды выиграть серебро чемпионата, а также завоевать Кубок и Суперкубок Испании.

В 1999 году после череды травм и потери игровой формы и место в основе Хавьер перешёл в «Расинг» из Сантандера. Манхарин имел постоянное место в основе, но из-за старых травм он смог всего трижды отличиться за два сезона. В 2001 году Хавьер переехал в Мексику, где по сезону провёл за «Селаю» и «Сантос Лагуна». В 2004 году он вернулся на родину и через год завершил карьеру футболиста в клубе «Атлетико Артейхо».

Международная карьера 
В 1992 году в составе олимпийской сборной Испании Хавьер выиграл Олимпийские игры в Барселоне.

6 сентября  1995 года в отборочном матче чемпионата Европы 1996 против сборной Кипра Манхарин дебютировал за сборную Испании, заменив во втором тайме Юлена Герреро. 15 ноября в поединке против сборной Македонии Хавьер забил свой первый гол за национальную команду.

В 1996 году Манхарин попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Румынии, Англии и Франции. В поединке против румын Хавьер отметился забитым мячом.

Голы за сборную Испании

Достижения 

Командные

 «Депортиво Ла-Корунья»
 Обладатель Кубка Испании — 1994/1995
 Обладатель Суперкубка Испании — 1995

Международные

 Испания (олимп.)
  Летние Олимпийские игры — 1992

Примечания

Ссылки 
 
 BDFutbol profile
 National team data
 Deportivo archives
 MedioTiempo profile 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Испании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Селая»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер